Siimes est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
Paavo Paajanen (né en 1988), coureur cycliste finlandais
 (né en 1986), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois